Věchet steht für

 Vojmír Věchet, ein ehemaliger Automobilhersteller aus Österreich-Ungarn

Věchet ist der Familienname folgender Personen:

 Pavel Věchet (* 1976), tschechischer Skispringer